Патрік Гелбрайт (; нар. 16 квітня 1967) — колишній американський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (18 жовтня 1993).
Здобув 36 парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 411 місце досяг 25 червня 1990 року. 
Завершив кар'єру 1999 року.

Важливі фінали

Парний розряд (36 титулів, 19 поразок)

Досягнення в парному розряді

Примітки

Посилання 
 
 
 

Тенісисти США
Tennis people from Washington (state)
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Спортсмени зі штату Вашингтон
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті